Râul Jieț se poate referi la:

 Jieț - afluent al Dunării
 Jieț - afluent al râului Jiul de Est